Canio Musacchio – sindacalista e politico italiano
 Mateo Musacchio – calciatore argentino
 Roberto Musacchio – politico italiano